Rathwell est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Jake Rathwell (né en 1947), joueur canadien de hockey sur glace

Toponyme

, localité du Manitoba